XIV чемпионат мира по гандболу среди женщин проходил в Хорватии со 2 по 14 декабря 2003 года. Игры проводились в Сплите, Порече, Карловаце, Чаковеце, Загребе и Риеке.

Предварительный этап

Группа A 

Все матчи в группе прошли в Сплите

Группа B 

Все матчи в группе прошли в Порече

Группа C 

Все матчи в группе прошли в Карловаце

Группа D 

Все матчи в группе прошли в Чаковеце

Основной раунд

Группа I 

Все матчи в группе прошли в Загребе

Группа II 

Все матчи в группе прошли в Риеке

Плей-офф

Сетка турнира

Итоговое положение команд

Победитель

Ссылки 
 Сайт Международной Федерации гандбола
 Статистика на сайте todor66
 Информация на сайте IHF

Чемпионат мира по гандболу среди женщин
2003 год в спорте
Чемпионаты мира в Хорватии
Декабрь 2003 года
Спорт в Хорватии в 2003 году
Международные соревнования по гандболу в Хорватии